«Платон Ангел» — украинский художественный фильм, режиссёра Ивана Войтюка  года. Снят по мотивам пьесы Алексея Коломийца «Дикий Ангел».

Сюжет 
В семье хирурга и хранителя патриархальных семейных ценностей Платона Никитича Ангела наблюдается раскол. Младший сын Павлик, студент-экономист второго курса, тайно женится на 18-летней Ольге, за что был изгнан отцом из дома. Федор, средний сын, влюбился в замужнего врача Клаву. Старший сын Петр, государственный служащий, подписывает разрешение на массовую застройку жилых массивов возле промышленных предприятий, что расценивается отцом как преступление.

В трудные минуты воспоминания старого Ангела переходят во времена былого семейного благополучия.

Действия Платона Ангела — волевые и решительные. Благодаря его вмешательству шаг за шагом семья Ангелов снова собирается вместе.

В ролях

Семья Ангелов 
 Богдан Ступка — Платон Никитич Ангел, глава семейства, хирург на пенсии
 Ирина Дорошенко — Ульяна, его жена
 Алексей Зубков — Пётр Платонович Ангел, старший сын, чиновник
 Наталья Доля — Лида, жена Петра
 Тимур Бабаев — Никита, сын Петра
 Майя Кузьмишина — Светланка, дочь Петра
 Дмитрий Ярошенко — Фёдор Платонович Ангел, средний сын, директор краеведческого музея
 Ольга Лукьяненко — Татьяна Платоновна Ангел, дочь
 Вячеслав Николенко — Павел Платонович Ангел, студент, младший сын
 Валерия Гуляева — Оля, студентка, жена Павлика

Семья Ангелов в воспоминаниях 
 Андрей Саминин — Платон в молодости
 Елена Гончарова — Ульяна в молодости
 Андрей Скильский — Петр в детстве
 Иван Скильский — Фёдор в детстве
 Оля Матковская — Таня в детстве
 Иван Бенькалович — Павлик в детстве

Другие персонажи 
 Валентин Шестопалов — Крячко, сосед Платона
 Остап Ступка — Маляр
 Евгения Гладий — Клава, врач, жена Маляра
 Георгий Дрозд — Кирилл Баган, хозяин фирмы «Оазис»
 Олег Стальчук — Сыч, правая рука Багана
 Павел Пискун — Артур

В эпизодах 
 Владимир Кокотунов — Николай Петрович, редактор журнала
 Георгий Поволоцкий — Штык, бандит
 Олег Гречин
 Вадим Скуратовский — преподаватель
 Юрий Борисёнок
 Виталий Иванченко — бульдозерист
 Николай Карцев
 Алина Костюкова
 Андрей Валенский — Андрюха, охранник
 Павел Цибок — Дима, бандит
 Юрий Молчановский — ''охранник

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Иван Войтюк по пьесе Алексея Коломийца «Дикий Ангел»
 Режиссёр-постановщик: Иван Войтюк
 Оператор-постановщик: Виталий Запорожченко
 Художники-постановщики:
 Анна Стародуб
 Данила Таранин
 Композитор: Вячеслав Назаров
 Продюсеры:
 Игорь Ставчанский
 Андрей Грушка
 Олег Павлюченков

Награды 
 2011 — II Трускавецкий международный кинофестиваль телевизионных фильмов «Корона Карпат» в Трускавце (Украина). Первая премия за лучшую мужскую роль (Богдан Ступка)
 2012 — XXI Международный кинофорум «Золотой витязь» в Омске (Россия). «Бронзовый витязь» в номинации «Телевизионные игровые фильмы»
 2012 — Х Международный кинофестиваль православного кино «Покров» в Киеве (Украина). Третья премия в номинации «Игровое кино»

Примечания

Ссылки 
 «Платон Ангел» на Рускино.ру
 
 Иван Войтюк: «Истины просты и от этого они кажутся немного наивными»
 В своем последнем кино Ступка красноречиво молчит

Фильмы киностудии имени А. Довженко
Фильмы-драмы Украины
Фильмы Украины 2010 года